Заслуженный деятель науки Республики Мордовия — государственная награда, почетное звание Республики Мордовия . Регулируется Законом Республики Мордовия  N 61-З "О государственных наградах Республики Мордовия" .

Основания награждения 
Присваивается за заслуги в социально-экономическом развитии Республики Мордовия, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в области науки.

Список обладателей почётного звания 
 Арсентьев, Николай Михайлович
 Балыкова, Лариса Александровна
 Васильев, Николай Леонидович
 Голубчик, Марк Михайлович
 Девяткина, Татьяна Петровна
 Дунин, Иван Михайлович
 Ерофеев, Владимир Трофимович
 Каблов, Евгений Николаевич
 Первушкин, Владимир Иванович
 Саранцев, Геннадий Иванович
 Сахаров, Андрей Николаевич
 Тактаров, Николай Григорьевич
 Феоктистов, Александр Павлович
 Юрчёнков, Валерий Анатольевич
 Ямашкин, Анатолий Александрович
 Ямашкин, Семён Александрович

Примечания 

Наука в Мордовии
Почётные звания Республики Мордовия